Lors de la Révolution française, les Enragés est le nom donné aux révolutionnaires qui eurent notamment pour animateur un prêtre constitutionnel nommé Jacques Roux.
 Les Enragés est le nom d'un groupe d'agitateurs de .

Cinéma 
 Les Enragés est un film dramatique français réalisé par Pierre-William Glenn en 1985.
 Les Enragés (The Rage) est un film américain réalisé par Sidney J. Furie en 1997.
 Les Enragés (Knallhart) est un film allemand réalisé par Detlev Buck en 2006.
 Enragés un film franco-canadien réalisé par Éric Hannezo, sorti en 2015.

Littérature
 Les Enragés est une bande dessinée, scénario de David Chauvel, dessin d'Erwan Le Saëc.
 Les Enragés est un livre de Noémie Boer, fiction sur la révolution paysanne ().